Hercules är en nedslagskrater på månen, i södra delen av Mare Frigoris. Hercules har fått sitt namn efter den romerska myttologins Hercules.

Satellitkratrar

Se även 
 Lista över månens kratrar

Källor 
 

Kratrar på månen